Caius Mucius Scaevola, római történelmi személy (i. e. 6. század)
 Quintus Mucius Scaevola Pontifex, római politikus, jogtudós (i. e. 140 körül – i. e. 82)
 Publius Mucius Scaevola, konzul (? – i. e. 115 körül)
 Quintus Mucius Scaevola Augur, konzul, (i. e. 159 – i. e. 88)